The Boys in the Band steht für:

 The Boys in the Band (Lied), Lied von Leiber/Stoller (1957/1970)
 The Boys in the Band (Theaterstück), Theaterstück von Mart Crowley (1968)
 The Boys in the Band, Originaltitel von Die Harten und die Zarten, US-amerikanischer Film von William Friedkin (1969), basierend auf dem Theaterstück von Mart Crowley.
 The Boys in the Band, Originaltitel von Die Babylieder-Boy-Band, Episode von Family Guy (2016), siehe Family Guy/Episodenliste #Staffel 15
 The Boys in the Band, US-amerikanischer Film von Joe Mantello (2020), basierend auf dem Theaterstück von Mart Crowley.